Marline steht für:
 Speerfische
 eine Ortschaft in der Gemeinde Albens im Département Savoie, Frankreich